33 - o ano
33 (número)
33 (álbum) - de Luis Miguel

0033